Bengt Beckman kan syfta på:

 Bengt Beckman (författare), (1925-2012), svensk författare och kryptoanalytiker
 Bengt Beckman (fysiker), (1881-1934), svensk fysiker